Osoby:
 Grete Leutz – niemiecka lekarka
 Ilse Leutz – niemiecka pisarka

Zobacz też:
 Loitz